Prefix (radio), prefix in het radioverkeer
 Prefix (scheikunde), prefix in de scheikunde
 Prefix (taalkunde), prefix in de morfologie (taalkunde)
 het eerste deel van telefoonnummers; zie Lijst van landnummers in de telefonie
 Prefix (wegnummer), prefix van een wegnummer
 Prefix (IP), prefix in de IP-routering
 SI-voorvoegsel
 Prefix niet behorend tot het SI